Poer ist der Familienname folgender Personen:

 Charles William de la Poer Beresford (1846–1919), britischer Admiral
 Elizabeth de la Poer Beresford, Baroness Decies (1868–1944), US-amerikanische Schriftstellerin 
 Hubert de la Poer Gough (1870–1963), britischer General 
 Richard Le Poer (* 1987), britischer Polospieler
 Roger Le Poer († 1139), Lordkanzler und Siegelbewahrer von England